Мочулище — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мочулище — деревня в Логойском районе Минской области.
 Мочулище — деревня в Минском районе Минской области.

Украина 
 Мочулище — село в Дубровицком районе Ровненской области.